Крым Олиевич Казаноков (род. 19 июля 1962) — российский политик, член Совета Федерации (февраль-сентябрь 2016, с 25 июня 2019).

Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родился 19 июля 1962 года в ауле Кош-Хабль Хабезского района Карачаево-Черкесской автономной области. Окончил Ставропольский политехнический институт по специальности «инженер-строитель» и Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный строитель Карачаево-Черкесской Республики.

Депутат Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики пятого созыва, председатель Комитета Народного Собрания по промышленности, транспорту, строительству, связи и энергетике.

5 февраля 2016 года наделён полномочиями члена Совета Федерации — представителя исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. В соответствии с достигнутым в 2011 году неофициальным соглашением о распределении должностей по национальному признаку представителем в Совете Федерации от правительства и главой правительства Карачаево-Черкесии должны быть черкесы (на момент назначения Казанокова правительство возглавлял его брат — Руслан Казаноков).

18 сентября 2016 года новым членом Совета Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесии стал Рауф Арашуков.

В 2017 году при поддержке «Единой России» К. О. Казаноков избран в Думу муниципального образования Черкесск.

25 июня 2019 года глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вновь наделил Казанокова полномочиями члена Совета Федерации ввиду ареста и отстранения Рауфа Арашукова.

19 сентября 2021 года переизбранный глава республики Темрезов переназначил Казанокова сенатором от исполнительного органа государственной власти региона.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 9 марта  2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 23 марта 2022 года находится под санкциями Канады. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 21 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Мастера спорта СССР
Борцы СССР
Спортсмены Карачаево-Черкесии
Члены «Единой России»
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесии
Депутаты Думы города Черкесска
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании